Víkingur Reykjavík is een IJslandse voetbalclub uit de wijk Fossvogur van de hoofdstad Reykjavik. De club werd op 21 april 1908 opgericht en heeft rood en zwart als traditionele kleuren.

Geschiedenis
In totaal won Víkingur Reykjavík zes landstitels, maar stond altijd in de schaduw van de grotere clubs uit de hoofdstad KR, Fram en Valur. In 2004 degradeerde de club en kon zich na één seizoen terug bij de elite voegen. Na het seizoen 2007 moest de club opnieuw een stapje achteruit zetten. In het seizoen 2011 speelde de club weer op het hoogste niveau, maar degradeerde meteen weer, zodat de club in 2012 weer in de 1. deild karla op het tweede niveau uitkomt. In 2014 promoveerde Víkingur weer.

Erelijst 
 Úrvalsdeild (6x)
 Winnaar: 1920, 1924, 1981, 1982, 1991, 2021
 Beker van IJsland (4x)
 Winnaar: 1971, 2019, 2021, 2022
 Finalist: 1967
 Supercup (2x)
 Winnaar: 1981, 1982

Eindklasseringen

In Europa 
 vr = vooronde, #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Víkingur Reykjavík

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
 Robin Faber
 Mark Rutgers

Externe links
 Officiële website

IJslandse voetbalclub
Sportclub in Reykjavik